{{Info/Álbum
 |nome          = Evil Needs Candy Too
 |tipo          = Álbum 
 |artista       = Trick Or Treat
 |capa          = 
 |lançado       = 31 de Outubro de 2006
 |gravado       = 
 |gênero        = Power Metal
 |duração       = 49:28 s
 |gravadora     = Valery Records
 |produtor      = 
 |video_clipes  = Girls Just Want to Have Fun , Cindy Lauper cover.
 |formato       = 
 |último_álbum  = Live Helloween Tribute (2003)
 |próximo_álbum = Tin Soldiers (2009)
 |miscelâneo    = 
}}Evil Needs Candy Too' é o primeiro album de estúdio da banda Trick Or Treat . lançado em 2005.
 Faixas It's Snack TimeEvil Needs Candy TooTime for Us AllLike Donald DuckGirls Just Want to Have Fun (Cyndi Lauper cover)Joyful in SadnessSunday Morning in LondonWho Will Save the HeroBack as a PetPerfect LifeBack to LifeNeverending Story'' (Limahl cover) (Bonus Track)

Integrantes 
Alessandro Conti - vocal
Guido Benedetti - guitarra
Luca Cabri - guitarra
Leone Villani Conti - Baixo
Nicola Tomei - Bateria

Álbuns de estreia de 2006
Álbuns de power metal